Хуан Веласко Альварадо (1910—1977) — перуанський військовий і політик, 58-й Президент Перу (1968—1975)
 Хуан Веласко Дамас (1977) — іспанський футболіст, захисник, учасник Євро-2000
 Хуан Самбудіо Веласко (1921—2004) — іспанський футболіст, воротар, п'ятиразовий чемпіон Іспанії

Сторінки зі списками однофамільців-тезок